Municipio de South puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de South (condado de Madison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de South (condado de Dade, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dade.